Aarsdale (plaats), (ook: Årsdale) is een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Bornholm.
 Aarsdale Mølle, de molen van Aarsdale.